Храм всех преподобных отцов Пече́рских — наземный домовой храм Киево-Печерской лавры, расположенный на территории Ближних пещер. В обиходе именуется «тёплым храмом».

История 
Здание, в котором была обустроена церковь построено в 1839 году. Изначально оно предназначалось для монашеских келий. «Тёплая церковь» была обустроена в 1872 году, на втором этаже здания. В этом же году её освятили в честь всех Преподобных Отцов Печерских.
В советский период, когда усилилась волна гонений на Церковь, храм был переоборудован под выставочный зал, в котором проходили экскурсии по истории лаврских пещер.
В 2002 году церковь реконструировали. Ровенские иконописцы под руководством Олега Боровика расписали церковь. Торжественное освящение храма состоялось 21 ноября 2002 года.

Реликвии 
В храме хранится множество ценных священных реликвий:
 Список иконы Божьей Матери Свенской (Печерской), выполненный в мастерских Киево-Печерской лавры в XIX ст. (в алтаре храма)
 Икона Великомученицы Варвары с частицей её мощей, написанная во второй половине XIX века
 Ларец с частицей мощей Серафима Саровского
 Икона преподобного Серафима Саровского с частицей его мощей;
 Иконы Вседержителя и Божьей Матери Черниговской (Гефсиманской), что принадлежали митрополиту Владимиру (Богоявленскому);
 Ковчег — мощевик, изготовленный во второй половине XIX века, с частью Древа Животворящего Креста Господнего, частью гроба св. апостола Андрея Первозванного и 40 частицами мощей святых угодников
 Икона Феодосия Черниговского с частицей его мощей, написанная в середине XIX века.

Примечания 

 Комментарии

Ссылки 
 

Храмы Киево-Печерской лавры
Здания и сооружения, построенные в 1839 году
Храмы, построенные в 1872 году